

Населені пункти та їхні частини
 Ставек — село в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ставек — село в гміні Спічин Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Ставек — село в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Ставек — село в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ставек — село в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ставек — село в гміні Лятович Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Ставек — частина міста Міколайкі в Мронґовському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ставек — частина села Юнцево в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ставек — частина села Бордзілувка в гміні Россош Більського повіту Люблінського воєводства
 Ставек — частина села Тарнув у гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ставек — частина села Шинкелюв у гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ставек — частина села Маленчин у гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ставек — частина села Полькув-Саґали в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ставек — частина села Майдан-Крулевський в гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ставек — частина села Велнін у гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ставек — частина села Околенець у гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ставек — колонія в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Ставек — осада в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ставек — лісова осада в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства

Примітки